Batalha dos Três Reis pode referir-se a:

 Batalha de Alcácer-Quibir — conhecida em Marrocos como Batalha dos Três Reis
 A Batalha dos Três Reis — filme português de 2005 dirigido por Miguel Gonçalves Mendes

Desambiguações de guerras e batalhas